
Termin -{DED}- ima više značenja.
 Domen efektora smrti, proteinski domen
 Grejtful ded, američki psihodelični rok bend 
 Ded (Kenebek), reka